Immár a Ferrarinak is van kifejezetten a Gran Turismo játékhoz fejlesztett versenyautója. A Sony PlayStation exkluzív szimulátorsorozatában megjelenő autó, amely egyszerűen a Ferrari Vision Gran Turismo nevet kapta, két szempontból is fontos a márka életében. Egyrészt pontosan hetvenöt évvel ezelőtt mutatta be első versenyautóját, a 125 S-t a Ferrari, másrészt a digitális versenyautó szokatlan formajegyei már a Ferrari új dizájnfilozófiáját tükrözik: a (távoli? közeli?) jövőben tehát ehhez hasonló alkotásokra számíthatunk Maranellótól.

Ez a dizájn mindazonáltal nem teljesen ismeretlen, hiszen a gyár saját formatervező stúdiója által megálmodott Ferrari Vision Gran Turismo a hatvanas, hetvenes években a hosszútávú autóversenyzés világát uraló Ferrari korabeli versenyautóiból merített ihletet.

Immár a Ferrarinak is van kifejezetten a Gran Turismo játékhoz fejlesztett versenyautója. A Sony PlayStation exkluzív szimulátorsorozatában megjelenő autó, amely egyszerűen a Ferrari Vision Gran Turismo nevet kapta, két szempontból is fontos a márka életében. Egyrészt pontosan hetvenöt évvel ezelőtt mutatta be első versenyautóját, a 125 S-t a Ferrari, másrészt a digitális versenyautó szokatlan formajegyei már a Ferrari új dizájnfilozófiáját tükrözik: a (távoli? közeli?) jövőben tehát ehhez hasonló alkotásokra számíthatunk Maranellótól.

Ez a dizájn mindazonáltal nem teljesen ismeretlen, hiszen a gyár saját formatervező stúdiója által megálmodott Ferrari Vision Gran Turismo a hatvanas, hetvenes években a hosszútávú autóversenyzés világát uraló Ferrari korabeli versenyautóiból merített ihletet.

A tanulmány aerodinamikai megoldásait részben a Ferrari 499P versenyautó ihlette, de szintén a márka hosszútávú versenyautójától (no meg a 296-os szériától) származik a 3.0 V6-os turbómotor. Mivel jelen esetben semmi nem korlátozta a mérnököket, a motort 1030 lóerősre hangolták, amit 9000/percnél ad le, aztán arra is maradt energiájuk, hogy a videojáték programozóival közösen hiteles hangzást kreáljanak a motornak. Ehhez társul még a hátsó tengelyen lévő egy, illetve elöl kerekenként bevehető egy-egy (összesen tehát három) villanymotor, összesen 326 lóerővel.

Az 1250 kilósnak álmodott autó így nem egészen 2,0 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, kevesebb mint 5,0 másodperc elég neki, hogy elérje a 200-at. A végsebesség meghaladja a 350 km/órát.

A hátsó tengelyre legfeljebb 1100 Nm-t szabadít a V6-os a és a villanymotor kettőse; a virtuális versenyautónak olyan futóművet programoztak, hogy a szimulációs élmény a lehető legközelebb álljon ahhoz, ahogyan egy így konfigurált Ferrari a valóságban viselkedne. Az elképzelt autó kevesebb mint 70 mp alatt megy körbe Fioranóban – ez messze jobb a szintén 1+3 motoros közúti rakéta, az SF90 Stradale 79 másodperces idejénél.

Az autót részben a Rotten Life című Oscar-díjas ausztrál filmben szereplő fiktív Ferrarik is inspirálták.